NCU steht für:
 Nagoya City University
 National Coordination Unit
 Nukus Airport (IATA-Code), Flughafen von Nukus, autonome Republik Karakalpakistan in Usbekistan

ncu steht für:
 Chumburung (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Guang-Sprachen in Ghana

Abkürzung